Alata, une commune française du département de la Corse-du-Sud ;
 Alata, une commune du cercle de Ménaka dans la région de Gao au Mali.

 Alata, un film israëlo-américano-palestinien sorti en 2012.

 Jean-Paul Alata (1924-1978), guinéen d'origine française qui fut ministre d'Ahmed Sékou Touré.

Homonymie de localités